Weinberg är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Weinberg (1848–1916), svensk godsägare och politiker
 Gunnar Weinberg (1876–1959), svensk konstnär
 Gustaf Wilhelm Weinberg (1773–1842), svensk militär och konstnär
 Jay Weinberg (född 1990), amerikansk musiker 
 Justus Fredrik Weinberg (1770–1832), svensk militär och konstnär
 Max Weinberg (född 1951), amerikansk musiker
 Philip Wilhelm Weinberg (1808–1894), svensk militär, författare och konstnär
 Robert Weinberg (född 1942), amerikansk biolog och cancerforskare
 Sten Weinberg (1890–1966), svensk sjömilitär
 Steven Weinberg (1933–2021), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 Wendy Weinberg (född 1958), amerikansk simmerska
 Wilhelm Weinberg (1862–1937), tysk läkare 

Tyska efternamn